Helenus (mythologie), een naam uit de Griekse mythologie
Helenus (zoon van Pyrrhus), de zoon van Pyrrhus 
Helenus (vrijgelatene), een vrijgelatene van Octavianus
Helenus (dierenarts), een dierenarts uit de vijfde eeuw van wie enkele geschriften bewaard zijn gebleven